Sent Lop  o Saint-Loup-Cammas , municipi al departament de l'Alta Garona (regió Occitània, França)
 Sent Lop de Comenge, municipi  al departament de l'Alta Garona (Occitània)
 Sent Lop (Cruesa), municipi al departament de la Cruesa (regió de Nova Aquitània, França)
 Sent Lop (Tarn i Garona), municipi al departament de Tarn i Garona (regió d'Occitània, França)